Алья́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент коммуны — Арьеж. Входит в состав кантона Тараскон-сюр-Арьеж. Округ коммуны — Фуа.

Код INSEE коммуны — 09006.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 64 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 48 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 30 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 62,5 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 30 активных работали 25 человек (14 мужчин и 11 женщин), безработных было 5 (2 мужчины и 3 женщины). Среди 18 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Арьеж